

Хорошево — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Хорошево — присілок, Грязовецький район, Вологодська область

Див. також 
 Хорошеве